Złotowłosa i Miś (ang. Goldie & Bear, 2015–2018) – amerykański serial animowany stworzony przez Jorge Aguirre'a i Ricka Gitelsona, a wyprodukowany przez Milk Barn Entertainment i ICON Creative Studio. Serial nawiązuje do bajki o Złotowłosej i trzech misiach.

Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 12 września 2015 na amerykańskim kanale Disney Junior. W Polsce serial zadebiutował 5 grudnia 2015 na kanale Disney Channel jako zapowiedź, natomiast regularna emisja serialu ruszyła 13 lutego 2016 na antenie polskiego Disney Junior. Obecnie serial nie jest emitowany.

Dnia 4 marca 2017 roku, stacja Disney Junior ogłosiła, że powstanie drugi sezon serialu.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie małej dziewczynki – Złotowłosej, która zaprzyjaźnia się z najmłodszym przedstawicielem rodziny niedźwiedzi, Misiem. Razem mieszkają w Baśniowym Lesie i codziennie przeżywają niesamowite przygody, spotykając po drodze postaci z innych bajek m.in. Czerwonego Kapturka, Bardzo Złego Wilka i trzy świnki.

Bohaterowie 
 Złotowłosa "Złocia" – główna bohaterka kreskówki, która zaprzyjaźnia się z Misiem po tym jak przez przypadek popsuła jego ulubione krzesło.
 Miś – drugi główny bohater kreskówki, który spotyka Złotowłosą po tym jak przez przypadek popsuła jego ulubione krzesło. Syn Mamy i Taty Misia.

Obsada 
 Natalie Lander – Złocia
 Georgie Kidder – Miś
 Mary Birdsong – Mama Miś
 Bary Wiggins – Tata Miś
 Jim Cummings – Bardzo Zły Wilk
 Justine Huxley – Czerwony Kapturek
 Philece Sampler – Babcia Czerwonego Kapturka
 Mitchell Whitfield – Jajo
 Miles Brown – Jaś
i inni.

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria:
 Marek Robaczewski (odc. 1-9, 19-32, 37-38),
 Artur Kaczmarski (odc. 14-18)
Dialogi: Elżbieta Pruśniewska
Kierownictwo muzyczne: Agnieszka Tomicka
Teksty piosenek:
 Krzysztof Pieszak (odc. 1-5, 19-27),
 Agnieszka Zwolińska (odc. 6-9, 14-18, 28-32, 37-38)
Dźwięk: 
 Łukasz Fober,
 Piotr Zygo
W wersji polskiej udział wzięli:
 Magdalena Krylik – Złocia
 Katarzyna Łaska –
 Miś,
 Mama Miś
 Karol Osentowski –
 Jaś,
 Szewc Czaruś (odc. 3a),
 Książę z bajki (odc. 12b, 16ab, 18b, 24b, 31b, 37a),
 Jasiek (odc. 17ab)
 Krzysztof Cybiński –
 Tata Miś,
 Świnka #2 (Cegluś),
 Strażnik królewski #1 (Reginald) (odc. 11a, 12ab, 13a, 24a, 31b)
 Marta Dylewska –
 Czerwony Kapturek,
 Świnka #1 (Gałązka)
 Adam Krylik –
 Jajo,
 Drwal
W pozostałych rolach:
 Jakub Szydłowski –
 Bardzo Zły Wilk,
 Bardzo Dobry Wilk,
 troll (odc. 12a),
 Strażnik królewski #1 (Reginald) (odc. 16ab)
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska –
 Pani Bucik,
 Babcia Czerwonego Kapturka,
 Czarownica,
 Dobra Wróżka
 Artur Kaczmarski – Świnka #3 (Słomuś)
 Aleksandra Radwan –
 Calineczka,
 Frezja (odc. 37a)
 Artur Pontek – Jaś (odc. 7a, 9b, 11b, 24b, 25a, 27b)
 Aleksandra Kowalicka –
 Agatka (odc. 7a, 9b, 11b, 17ab, 24b, 25a, 27b),
 Różyczka (odc. 14a)
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński –
 pająk (odc. 7b),
 Robert, tata Złoci (odc. 22, 23a, 29b)
 Brygida Turowska – Jan N. Bystrzacki (odc. 9b)
 Robert Tondera –
 Strażnik królewski #2 (Mściwoj) (odc. 11a, 12ab, 13a, 18b, 21b, 24b, 27b, 31b),
 Dziadzio Szronek (odc. 30)
 Marek Robaczewski – Strażnik królewski #3 (odc. 11a, 12ab, 16ab, 18b, 21b, 31b)
 Michał Konarski –
 Gnom,
 drwal (odc. 17b)
 Tomasz Steciuk – Bronek (odc. 14b, 24b)
 Robert Jarociński –
 Strażnik królewski #2 (Mściwoj) (odc. 16ab),
 Olbrzym (odc. 27a)
 Mateusz Weber – 
 Roch (odc. 19a),
 woźnica księcia (odc. 37a)
 Sebastian Machalski – 
 Łasica Hultaj (odc. 26a),
 Kasztan (odc. 37a)
 Kamil Pruban – Rumpel (odc. 28a)
 Beata Jankowska-Tzimas – 
 Gucio (odc. 28b),
 Babcia Maja (odc. 32a),
 Koziołek Kazik (odc. 38b)
 Joanna Pach-Żbikowska – Różyczka (odc. 32a)
 Agnieszka Kunikowska
i inni

Wykonanie piosenek:
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska,
 Mateusz Weber,
 Tomasz Steciuk,
 Magdalena Wasylik,
 Kamil Bijoś
i inni

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2018